Stadion Międzynarodowy w Aleppo
 Stadion Międzynarodowy w Ammanie
 Stadion Międzynarodowy w Basrze
 Stadion Międzynarodowy Chalifa
 Stadion Międzynarodowy w Kairze
 Stadion Międzynarodowy w Sydonie
 Stadion Międzynarodowy Szeich Chalifa